zulu nyelv
 zulu nép

Film
 Zulu, 1964-es angol kalandfilm, rendezte Cy Endfield, főszereplők Jack Hawkins, Michael Caine
 Zulu, 2013-es francia-délafrikai bűnügyi film, rendezte Jérôme Salle, főszereplők Orlando Bloom, Forest Whitaker 

Egyéb
 „zulu”, a Z betű kiejtett alakja (kódszava) a NATO fonetikus ábécéjében szavak angol nyelvű betűzésekor